Carl Jungheim (1830-1886), peintre allemand,
  (1927-2012), écrivain allemand,
  (1878-1957), peintre allemand.
 
Patronyme germanique